Chihuahua steht für:

 Chihuahua (Bundesstaat), mexikanischer Bundesstaat
 Municipio Chihuahua, Municipio dieses Bundesstaats
 Chihuahua (Stadt), Stadt in diesem Bundesstaat
 Chihuahua-Wüste, Wüste in diesem Bundesstaat
 Chihuahua (La Trinitaria), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Chihuahua (Socoltenango), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Chihuahua (Texas), Stadt in Texas, USA
 Chihuahua (Uruguay), Ort in Uruguay
 Erzbistum Chihuahua in Mexiko
 Chihuahua (Hunderasse), Hunderasse 
 Chihuahua (Häuptling), Häuptling der Inde (Apache)-Indianer
 Queso Chihuahua, eine mexikanische Käsesorte
 Chihuahua (Lied)

Siehe auch:
 Chiwawa